Philippe de Bourbon ist der Name folgender Personen:

 Philippe de Bourbon, duc de Vendôme (1655–1727), französischer Maréchal de camp, Herzog von Vendôme und Penthièvre

Siehe auch:
 Felipe de Borbón